División de Honor 1992-1993 – torneo di calcio a 5
 División de Honor 1992-1993 – torneo di hockey su pista